etylen (węglowodór)
 etylen (grupa funkcyjna)